Kuke  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Kuke (Lääne-Nigula), Ort in der Gemeinde Lääne-Nigula, Kreis Lääne
 Kuke (Lääneranna), Ort in der Gemeinde Lääneranna, Kreis Pärnu
 Kuke (Saaremaa), Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare
Siehe auch:
 Kucke